Bortfeld steht für:

 Bortfeld (Wendeburg), Ortsteil der Gemeinde Wendeburg, Landkreis Peine, Niedersachsen

Bortfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Bortfeld (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Adelheid von Bortfeld (vor 1451–um 1477), Priorin des Klosters Heiningen
 Claudia Bortfeld, auch Claudia Bartfeld (* 20. Jahrhundert), deutsche Schauspielerin
 Reinhard Bortfeld, deutscher Geophysiker (1927–2019)

Siehe auch
 Bortfeldt